Pulvergraben ist ein Gewässername:

 Pulvergraben (Gereuther Aßbach), rechter Oberlauf des Gereuther Aßbachs (linker Oberlauf des Ailsbachs) bis vor Hintergereuth, Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Pulvergraben, früherer Graben im Einzugsbereich der Oker in Wolfenbüttel; siehe Geschichte der Oker in Wolfenbüttel#Schloßgraben und Mühlengraben
 Pulvergraben (Weißache), rechter Zufluss der Weißache vor Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Pulverbach